Angst – album muzyczny
 Angst – film z 1983 roku
 Angst – film z 2000 roku
 Angst – anglojęzyczna nazwa filmu La Paura
 Angst – rumuńska sieć supermarketów